Городки — російська рухома гра

Городки — присілок, Коломенський міський округ, Московська область
 Городки — село, Тюльганський район, Оренбурзька область